Десятка — назва цифри і числа десять.

Фільми 
 «Десятка» — кінофільм США 1979 року.

Інше 
 «Десятка» — купюра чи монета з номіналом десять гривень або інших грошових одиниць — (доларів, євро). Див червонець.
 «Десятка» — неофіційна назва ВАЗ-2110; також будь-якого десятициліндрового двигуна.
 «Десятка» — тюремний термін тривалістю десять років. На злодійському жаргоні його називають «червонцем».
 «Десятка» — 10-я стаття КК.
 Десятка (мішень) — яблучко, центральний круг мішені.
 «Десятка» — назви маршрутів транспорту № 10, а також самого транспорту, що працює на цих маршрутах.
 «Десятка» — неофіційна назва перших десяти місць у рейтинговому списку, хіт-параді.
 Десятка — інтелектуальна клубна гра.
 Десятка — неофіційна назва десятикілометрової зони відчуження Чорнобильської АЕС (найнебезпечніша зона відчуження після тридцятикілометрової).
 Десятка — страва української кухні, що готується з баклажанів
 «Десятка» — популярний ресторан в центрі Івано-Франківська, працює з 2006 року

Примітки

Див. також 
 10 (число)